Trattato di Péronne (1200), con il quale Baldovino IX di Fiandra si riconosce vassallo di Filippo II di Francia
 Trattato di Péronne (1468), stipulato tra Carlo I di Borgogna e Luigi XI di Francia
 Trattato di Péronne (14 settembre 1641), stipulato tra Luigi XIII di Francia e Onorato II di Monaco
 Trattato di Péronne (19 settembre 1641), stipulato tra Luigi XIII di Francia e la Repubblica Catalana